Меланхолія:

 Меланхолія — пригнічений психічний стан людини. Інша, сучасна назва — депресія.
 Меланхолія (Дюрер) — назва уславленої гравюри художника Альбрехта Дюрера.
 Меланхолія (Фетті) — назва картини італійського художника доби бароко Доменіко Фетті (1589—1623), що зберігається в музеї Лувр, Париж.
 Меланхолія (Кастільйоне) — назва офорту художника доби бароко в Італії Джованні Бенедетто Кастільйоне (1610? — 1665).
 Меланхолія (фільм) — фільм Ларса фон Трієра